Bodendruck steht für:
 den Druck auf den Boden eines flüssigkeitsgefüllten Gefäßes, siehe Hydrostatischer Druck
 den Luftdruck in Bodennähe, siehe Luftdruck
 Belastung von Böden durch auflagernde Lasten, wichtig zur Bestimmung der Bodenverdichtung
 Spezifischer Bodendruck bei Fahrzeugen